La rue Saint-Jacques-la-Boucherie est une ancienne voie de Paris qui était située dans les anciens ,  et  et qui a disparu lors de l'ouverture de l'avenue Victoria en 1854.

Origine du nom 
Elle tire son nom de la grande boucherie qui y était située, et de sa proximité avec l'église Saint-Jacques-la-Boucherie.

Situation 
La rue Saint-Jacques-la-Boucherie, d'une longueur de , commençait au 21, rue de la Planche-Mibray et au 1, rue des Arcis et finissait au 6, rue Saint-Denis. Les numéros de la rue étaient rouges. Le dernier numéro impair était le  et le dernier numéro pair était le .

 Les numéros impairs, du  au , étaient dans l'ancien , quartier des Arcis.
 Les numéros impairs, du  au , étaient dans l'ancien , quartier du Louvre.
L'ensemble des numéros pairs étaient dans l'ancien , quartier des Lombards.

Historique 
En 1300, 1313 et 1364 elle porte déjà ce nom et est citée dans Le Dit des rues de Paris, de Guillot de Paris, sous la forme de « rue Saint-Jacque ». À la fin du , on la trouve nommée « rue de la Vannerie », car elle forme sa continuité.

Elle est citée sous le nom de « rue Saint Jacques de la boucherie » dans un manuscrit de 1636.

Une décision ministérielle du  signée Champagny fixe la moindre largeur de cette voie publique à . Cette moindre largeur est portée à , en vertu d'une ordonnance royale du .

La rue Saint-Jacques-la-Boucherie disparait en 1854 lors des du percement du boulevard de l'Hôtel-de-Ville.

Personnalités liées à la rue 
 Achille Désiré Lefèvre (1798-1864), graveur, fut installé un temps au .

Notes et références

Bibliographie 
 .
 Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments.
 Jean de La Tynna, Dictionnaire topographique, étymologique et historique des rues de Paris, 1817.

Voir aussi

Articles connexes 
 Dénomination des voies de Paris
 Histoire de Paris
 Liste des anciens noms de voies de Paris
 Transformations de Paris sous le Second Empire

Voie de Paris disparue
Voie citée dans le Dit des rues de Paris
Voie citée dans rues de Paris vers 1450
Voie citée dans rues de Paris en 1636